Любиме — село в Свердловському районі Луганської області.

 Любиме — колишнє село в Сумській області, Сумському районі.
 Любиме — колишнє село в Кіровоградській області, Устинівському районі.